Onchocercidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Onchocercidae i ordningen Spirurida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Spirurida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Onchocercidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Onchocercidae